Френдшип-Хайтс ():

 Френдшип-Хайтс — невключённая территория в округе Монтгомери (Мэриленд, США).
 Френдшип-Хайтс — район Вашингтона (округ Колумбия, США).
 Френдшип-Хайтс — станция Вашингтонского метро.